Mount Royal (Mont Royal en français) est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Mount Royal, localité de l'Île-du-Prince-Édouard
Saskatoon Mount Royal, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

Voir aussi

Homonymie de toponyme